To je seznam zvezd, ki so svetlejše od magnitude +2,50 po njihovih maksimalnih, popolnih ali združenih vizualnih magnitudah, kot jih vidimo z Zemlje. Četudi je veliko svetlih zvezd binarnih ali večzvezdij in so relativno blizu Zemlje, se s prostim očesom pojavijo kot enojne. Spodnji seznam združi magnitude posameznih komponent. Večina določenih imen v tem seznamu izhaja iz seznama, ki je bil odobren od Delovne skupine za zvezdna imena. Popularna imena, ki pa jih IAU ni odobril, so prikazana s kratko opombo.

Meritve 
Sonce je z Zemlje najsvetlejša zvezda. Navidezna magnituda najsvetlejših zvezd se lahko primerja z ne-zvezdnimi telesi v Osončju. Tu so prikazane maksimalne magnitude teh teles, ki so svetlejše od druge najsvetlejše zvezde našega neba (in najsvetlejše nočnega) − Sirija (−1,46): (brez Sonca) so najsvetlejši objekti Luna (−12,7), Venera (−4,89), Jupiter (−2,94), Mars (−2,91), Merkur (−2,45) in Saturn (−0,49).

 Zvezdna svetlost je bila sprva podana na navideznem siju, ki ga je prejelo človeško oko: od najsvetlejših zvezd 1. magnitude, pa vse do najtemnejših 6. magnitude. Po odkritju optičnega teleskopa in odkrivanju binarnih in večzvezdij, se je lahko zvezdna magnituda začela izražati kot individualna (ločena) ali združena (skupna) magnituda. Tabela je urejena po skupni magnitudi zvezd, kot da bi bile le enojne. Dodatno so še takšni več-zvezdni sistemi označeni z oklepaji, kjer so podane posamezne magnitude. Na primer dvojna zvezda Alfa Kentavra ima skupno ali kombinirano magnitudo −0,27, medtem ko imata posamezni komponenti magnitudi enaki +0,01 in +1,33.
 Nova ali bolj natančna fotometrija, standardni filtri ali uporaba različnih metod z uporabo standardnih zvezd lahko izmerijo zvezdne magnitude rahlo drugače. To lahko celo spremeni vrstni red svetlih zvezd. Tabela prikazuje V magnitude, ki uporabljajo posebne filtre, ki približno simulirajo človeški vid. A obstajajo tudi ostale vrste magnitudnega sistema na osnovi različnih valovnih dolžin, nekaj jih je tudi daleč stran od porazdelitve valovnih dolžin človeškega očesa, te navidezne magnitude pa lahko v različnih sistemih zelo variirajo. Na primer Betelgeza ima v pasu K (infrardeča) enako −4,05.
 Nekaj zvezd, kot recimo Betelgeza in Antares, je spremenljivih, kar pomeni, da spreminjajo svojo magnitudo skozi dneve, mesece ali leta. V tabeli je spremenljivost označena z var. Vrednosti posameznih magnitud so navedene iz različnih virov. Magnitude so izražene znotraj tabele, kadar so zvezde bodisi na svoji maksimalni svetlosti, ki se ponavlja vsak cikel, na primer prekrivajoča se binarna zvezda Algol; ali, če so spremembe majhne, kot preprosta povprečna magnituda. Za vse rdeče zvezde spremenljivke je opis enotnegamaksimuma pogosto težaven, saj vsak cikel proizvede drugačno svetlost, ki je posledica slabega razumevanje utripanja v procesih zvezdne evolucije. Takšne navedene zvezdne svetlosti so pogosto izračunane na podlagi povprečja maksimalne navidezne magnitude iz predvidevanih maksimumov skozi več ciklov, pri nekaterih primerkih tudi čez več stoletij. Rezultati, ki so pogosto navedeni v literaturi niso nujno enostavni in se lahko razlikujejo v izražanju spremenljive vrednosti za enotne maksimalne svetlosti ali kot razpon vrednosti.
 Za izbrano število zvezd se domneva, da svoje svetlosti ne spreminjajo, zato se jih uporablja kot standardne zvezde. Te standardne zvezde imajo natančno določene magnitude, ki so jih analizirali več let in se pogosto uporabljajo za določanje ostalih magnitud zvezd ali njihovih zvezdnih parametrov z uporabo določenih lestvic.

Glavna tabela 
Viri magnitud, ki so citirani, so iz Wikipedijinih člankov—ta osnovni seznam je katalog tega, kar je napisala Wikipedija. Viri so dostopni na posameznih člankih o zvezdah.

Glej tudi 
 

 Seznam astronomskih teles
 88 modernih ozvezdjih po površini
 Najsvetlejše zvezde v zgodovini: najsvetlejša zvezda na Zemljinem nočnem nebu za vsakih 5 milijonov let
 Seznam najsvetlejših naravnih teles na nebu
 Seznam največjih zvezd
 Seznam najsvetlejših zvezd
 Seznam najbližjih svetlih zvezd
 Seznam najbližjih galaksij
 Seznam najbližjih zvezd in rjavih pritlikavk
 Seznam ozvezdij
 Seznam zvezd
 Seznam zvezd po ozvezdju
 Zvezde in planetarni sistemi v fikciji

Sklici

Viri

Zunanje povezave 

 25 najsvetlejših zvezd videnih z Zemlje
 Najsvetlejše zvezde na Atlasu Vesolja
 Sistem magnitud
 O zvezdnih magnitudah

Svetila